własność – podstawowe prawo rzeczowe
  własność w prawie francuskim
 własność (łac. dominium, nłac. proprium) – pojęcie filozoficzne
 Własność – część wsi Kłoczew w Polsce, położona w województwie lubelskim, w powiecie ryckim, w gminie Kłoczew

Zobacz też 
 Jedyny i jego własność
 odrębna własność lokalu
 Tradycja, Rodzina i Własność
 własność Baire’a
 własność Banacha-Saksa
 własność bonitarna
 własność Darboux
 własność Dunforda-Pettisa 
 własność górnicza
 własność intelektualna
 własność Kadieca
 własność Knastera
 własność kwirytarna
 własność lokalna
 własność Markowa
 własność optymalnej podstruktury
 własność przedłużania homotopii
 własność przemysłowa
 własność publiczna 
 własność punktu stałego
 własność Radona-Nikodýma
 własność Schura
 własność skończonych przekrojów
 Własność to kradzież!